Wilhelm Woelke oder Wilhelm Wölke ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Woelke (Grafiker), deutscher Grafiker und Plakatkünstler 
 Wilhelm Wölke (Geograph) (* 1925), deutscher Geograph